Rubikia är ett släkte av svampar. Rubikia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rubikia